Пеховский  — польская фамилия.

 Пеховский, Константин Юзефович (1859—1931) — землевладелец, депутат Государственной думы Российской империи II созывов от Варшавской губернии.
 Пеховский, Осип Иванович  (1815—1891) — польский педагог-филолог.